Ланфранко Фабріані (, , Рим, Італія) — італійський письменник-фантаст. Дворазовий лауреат премії «Уранія» за науково-фантастичні романи «Провулками часу» (2002) та «Тумани часу» (2005).

Біографія 
Народився Ланфранко Фабріані 23 лютого 1959 року у Римі. У 1986 році захистив дисертацію.

Дебютував як письменник у 1982 році, опублікувавши новелу Studio in grigio у виданні «Машина часу» (The Time Machine).

У період 1982—1987 років опублікував різні фантастичні історії у виданнях The Time Machine, Vox Futura, Thx 1138, The Dark Side; у 1984 році був фіналістом шостого видання премії Мері Шеллі (організованого виданням The Time Machine) та визнаний найкращим письменником-фантастом.

Після співпраці як есеїста з L'Informatore libraryrio e Fiera став постійним автором журналу Delos з 1987 року, редагуючи різні розділи.

У 2001 році отримав премію «Уранія» за роман «Провулками часу» («Lungo gli vicoli del tempo»), а в 2004-му — ту саму премію з продовженням «Тумани часу» («Nelle nebbie del tempo»). Головний герой цих романів — агент Мар'яні, заступник директора італійського центрально-офісного центрального відділення (UCCI), яке у свою чергу є таємним урядовим відомством, що керує подорожами у часі й захищає минуле Італії від ворожих країн. Також Фабріані був переможцем премії Premio Italia за оповідання Passaggi crossiati, яке з'явилося в журналі Robot.

Є системним інженером Unix/Linux та працює в Римському університеті ла Сап'єнца комп'ютерним техніком.

Романи 
 Lungo i vicoli del tempo, Urania 1453, Mondadori, Milano, 2002
 Nelle nebbie del tempo, Urania 1504, Mondadori, Milano, 2005
 I quadrivi del tempo e dello spazio, con una introduzione di Vittorio Curtoni, collana Fantascienza.com, Delos Books, Milano, 2011 (raccolta di racconti)
 Lungo i vicoli del tempo, Delos Books, Milano 2014

Нагороди 
 2001 р. — премії «Уранія» за роман Провулками часу ()
 2004 р. — премії «Уранія» за роман Тумани часу ()

Примітки

Посилання 

 Біографія письменника на сайті  Fantascienza.com
 Articoli di Lanfranco Fabriani pubblicati su Fantascienza.com 
 Il racconto originale  da cui è stato sviluppato il romanzo Lungo i vicoli del tempo 

Італійські прозаїки
Наукові фантасти Італії
Італомовні письменники-фантасти
Письменники XXI століття